Ногино — деревня в Бережанской волости Островского района Псковской области.

Расположена на левом берегу реки Великая, на восточном приграничье города Остров.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 30 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)